Quatre navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Volunteer ou HMS Volontaire :

 le , une canonnière achetée en 1804 et vendue en 1812 ;
 le , un navire de cinquième rang capturé en 1806 et mis au rebut en 1816 ;
 le , un navire d'amarrage acquis en 1916, rebaptisé HMS Volens en 1918 et en service jusqu'en 1947 ;
 le , un destroyer de classe W lancé en 1919 et démoli en 1948.

Volunteer